

Cinema 
 Happy – film del 1933 diretto da Frederic Zelnik

Fumetti 
 Happy! – manga sportivo di Naoki Urasawa
 Happy – personaggio del manga Fairy Tail

Geografia 
 Happy – cittadina del Texas

Musica

Album
 Happy? – album dei Public Image Ltd. del 1987
 Happy? – album di Jann Arden del 1997
 Happy – album dei Real Life del 1998
 Happy – album di Alexia del 1999
 Happy – album di Matthew West del 2003
 Happy – album dei Bud Spencer Blues Explosion del 2007

Singoli
 Happy – singolo dei The Rolling Stones del 1972
 Happy – singolo di Michael Jackson del 1973
 Happy – singolo dei Surface del 1987
 Happy – singolo dei Travis del 1997
 Happy – singolo di Alexia del 1999
 Happy – singolo dei Fool's Garden del 2000
 Happy – singolo dei Lighthouse Family del 2002 
 Happy – singolo di Ashanti del 2002
 Happy? – singolo dei Mudvayne del 2005
 Happy – singolo di Ayiesha Woods del 2006
 Happy – singolo di Liz McClarnon del 2007
 Happy singolo di Koharu Kusumi del 2007
 Happy – singolo di Leona Lewis del 2009
 Happy – singolo dei Bump of Chicken del 2010
 Happy – singolo di Pharrell Williams del 2013
 Happy – singolo di Marina and the Diamonds del 2014
 Happy – singolo di Alexandra Stan del 2015
 Happy – singolo di Luca Carboni del 2016

Televisione 
 Happy – film per la televisione del 1983 diretto da Lee Philips
 Happy – cane della serie televisiva Settimo cielo
 Happy! – serie televisiva trasmessa dal 2017

Altri progetti